Azevedo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Maria Goulart de Azevedo
 Celso O. Azevedo